

Sigle 
BDR peut faire référence à :
 , des troupes paramilitaires bangladaises chargées d'assurer la sécurité aux frontières du pays ;
 base de registre ;
  ;
 Bouches-du-Rhône, un département français (13) ;
 Abréviation de "au bout du rouleau", en langage SMS français ;
 , un routeur désigné de secours utilisé dans le protocole de routage OSPF ;
 biologie de la reproduction.

Entreprise 
 BDR Thermea, fabricant européen d'appareils de chauffage.